Губичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Губичи — агрогородок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Губичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Губичи — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Губичи — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Губичи — село в Репкинском районе Черниговской области.